Wilhelm Schmieding ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schmieding (Politiker, 1841) (Karl Wilhelm Schmieding; 1841–1910), deutscher Kommunalbeamter in Preußen, Oberbürgermeister von Dortmund
 Wilhelm Schmieding (Politiker, 1879) (1879–1929), deutscher Beamter und Politiker, Landesdirektor von Waldeck-Pyrmont